Џон Слатери (; 13. август 1962) амерички је глумац и режисер најпознатији по улози Роџера Стерлинга у ТВ серији Људи са Менхетна.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1962.
Људи из Бостона
Амерички глумци
Амерички редитељи